Козаев — фамилия. Известные носители:

 Козаев, Анджука (1890—1944) — калмыцкий рапсод.
 Козаев, Дмитрий Евгеньевич (род. 1965) — генерал-майор таможенной службы.
 Козаев, Тимур Вадимович (род. 1998) — российский футболист.
 Козаев, Ушанг Алексеевич (1952—2017) — советский и российский художник, академик Российской академии художеств (2017).